Fredrik Carlén, född 19 maj 1978 i Skövde, Västergötland, Fystränare i Kalmar FF, tidigare fotbollstränare och journalist.

Tränaruppdrag 
2018 Kalmar FF (Fystränare i A-laget)
2017 Kalmar FF (Fystränare i A-laget)
2016 Kalmar FF (Fystränare i A-laget)
2015 Kalmar FF (Fystränare i A-laget)
2014 Kalmar FF (Fystränare i A-laget)
2013 Kalmar FF (tipselit/U19)
2012 Kalmar FF (tipselit/U19)
2011 Kalmar FF (tipselit/U19)
2010 Kalmar FF (tipselit/U19)
2009 Kalmar FF (tipselit/U19)
2008 Kalmar FF (tipselit/U19)
2007 Kalmar FF (utvecklingstruppen)
2006 Kalmar FF (utvecklingstruppen)
2005 Tidavads IF
2004 Tidavads IF
2003 Vretens BK
2002 Vretens BK
2001 Vretens BK 

Födda 1978
Svenska fotbollsspelare
Svenska fotbollstränare
Tränare i Kalmar FF
Män
Levande personer
Idrottare från Skövde